Une émission de télévision de Poker est un programme télévisé diffusant une partie de Poker. Elle est souvent commentée et il est possible pour le téléspectateur de voir les cartes de chacun des concurrents.

Critiques 

De nombreux joueurs professionnels déplorent que le poker télévisé ne concerne en général que le format short handed, c'est-à-dire des parties à six joueurs. Cela donne une vision faussée des valeurs des mains, différente de celles en full ring.

De plus, seules les mains les plus spectaculaires sont montrées, notamment les mains se terminant sur un « all in ! ». Ceci a conduit à l'apparition, sur internet, de « alliners fous », des joueurs mettant trop rapidement leurs tapis en jeu, croyant jouer « comme les pros ».
Le WPT championship, entre autres, est doté d'une structure très bonne au début, mais qui devient incroyablement rapide à la fin, les blinds atteignant près de 10 % du montant total des jetons ! Le but des organisateurs est de pousser, à la fin du tournoi, les joueurs à tapis, afin de créer un suspens très bon pour le petit écran. Mais cela a tendance à rendre la part de hasard très importante, et cette pratique est très critiquée par les professionnels.

Apparition

France 
L'apparition télévisuelle du poker en France est sur Canal+. Patrick Bruel commente la partie.

Les différentes émissions 
 Le Tournoi des as
 Intercontinental Poker Championship
 Direct Poker sur Direct 8
 World Series of Poker, commentés par Lon McEarhen et Norman Chad
 World Poker Tour
 European Poker Tour

Les chaines de télévision 

Il existe également une chaine de télévision consacrée exclusivement au poker : Poker channel.